Wilson River ist der Name folgender Flüsse:

in Australien:
 Wilson River (Bow River), Nebenfluss des Bow River in Westaustralien.
 Wilson River (Cooper Creek), Nebenfluss des Cooper Creek
 Wilson River (New South Wales), Nebenfluss des Maria River
 Wilson River (Pieman River), Nebenfluss des Pieman River in Tasmanien, Australien.
 Wilson River (Südlicher Ozean), Fluss in Western Australia

in Kanada:
 Wilson River (Nunavut), Provinz Nunavut
 Wilson River (Manitoba), Provinz Manitoba

in Neuseeland:
 Wilson River (Neuseeland)

in den Vereinigten Staaten:
 Wilson River (Alaska), Alaska
 Wilson River (Oregon), Oregon